Ildraites gallica är en ringmaskart som beskrevs av Taugourdeau 1971. Ildraites gallica ingår i släktet Ildraites och familjen Hadoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gallica